Koval ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Koval (1922–1986), deutscher Herausgeber, Essayist und Übersetzer
 George Abramowitsch Koval (Codename Delmar; 1913–2006), sowjetischer Geheimdienstoffizier
 J. J. Koval (* 1992), US-amerikanischer Fußballspieler
 Ota Koval (1931–1991), tschechoslowakischer Filmregisseur
 Viktoriya Koval (* 1985), ukrainische Bogenschützin

Siehe auch:
 Kowal (Begriffsklärung)